Chrysostome II peut désigner :

 Chrysostome II de Chypre
 Chrysostome II d'Athènes